Александр Полонский:
 Полонский, Александр Борисович (род. 1951) — украинский и российский океанолог, геофизик.
 Полонский, Александр Семёнович (XIX век) — российский медик, историк.